IVK ist eine Abkürzung für:

 eine Internationale Vorbereitungsklasse
 das zur Universität Stuttgart gehörende „Institut für Verbrennungsmotoren und Kraftfahrwesen“
 die in Düsseldorf ansässige Interessenvertretung der deutschen Klebstoffindustrie „Industrieverband Klebstoffe e.V.“ 
 die Internationale Versicherungskarte für Kraftverkehr, auch „grüne Versicherungskarte“ genannt
die Bezeichnung für eine Dampflok der Königliche Sächsischen Staatseisenbahn.

IVK